Hugo Becker – violoncellista e compositore tedesco 
Hugo Becker – attore francese